Голубы — название населённых пунктов.

Белоруссия 
 Голубы — деревня в Мостовском районе Гродненской области.
 Голубы — деревня в Борисовском районе Минской области.
 Голубы — деревня в Воложинском районе Минской области.

Россия 
 Голубы — деревня в Невельском районе Псковской области.
 Голубы — деревня в Опочецком районе Псковской области.
 Голубы — деревня в Палкинском районе Псковской области.
 Голубы — деревня в Псковском районе Псковской области.
 Голубы — деревня в Пушкиногорском районе Псковской области.

Украина 
 Голубы — село в Решетиловском районе Полтавской области.